Sandvatn kan syfta på:
 Sandvatn (Antarktis), en sjö i Antarktis
 Sandsvatn, en sjö på Färöarna